Pajić Polje (među lokalnim stanovništvom koristi se i naziv Pavić Polje) je naseljeno mjesto u općini Uskoplje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Matej Lebo, sportaš
 Miroslav Nikolić, bivši ministar obrane FBiH

Izvori

Naselja u županiji Središnja Bosna
Uskoplje